Niemcy:
 Kronburg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu

Inne:
 Kronburg – pałac w Niemczech
 Kronburg – zamek w Austrii